Rappold ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Robert Rappold (1816–1899), deutscher Reichsgerichtsrat
 Erich Rappold (* 1960), österreichischer Politiker und Finanzbeamter
 Gudrun Rappold (* 1954), deutsche Genetikerin 
 Joe Rappold (1966–2015), österreichischer Journalist, Moderator und Redakteur
 Jörg Rappold (1935–2015), Schweizer Anwalt und Politiker (FDP)
 Marie Rappold (1879–1957), amerikanischen Sopranistin
 Paulus Rappold (* 1938 als Franz Rappold, † 2000), Abt des Stiftes Rein
 Wilhelm Gottlieb Rappold (auch Rappolt, 1748–1808), deutscher Professor der Mathematik und Bibliothekar, verfasste ab 1788 Land-, Stadt- und Hofkalender

Siehe auch:
 Rappolt
 Rapold